Kemp kan som auktorsförkortning betyda:

 Stanley Wells Kemp
 Elizabeth M. Kemp

Robotskapade auktorsförkortningar